Uddenberg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2013 bars av 134 personer bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Uddenberg

 Agneta Uddenberg (1941–2011), journalist, reseledare och författare
 Ann Mari Uddenberg (1915–1987), skådespelare
 Astri Richard, född Uddenberg (1900–1992), disponent och skådespelare
 Bengt Uddenberg (1914–2000), direktör och författare
 Carl Erik Uddenberg (1908–1962), psykiater
 Edvard Uddenberg (1870–1954), politiker, socialdemokrat
 Erik Uddenberg (1880–1945), politiker och läkare, högerman
 Ernst Uddenberg (1893–1972), ämbetsman
 Gunborg Uddenberg (1908–1999), barn- och ungdomspsykiater
 Hans Uddenberg (1912–1984), arkitekt
 Ingrid Uddenberg (1913–1998), arkitekt
 Nils Uddenberg (född 1938), läkare och författare, professors namn
 Ragnar Uddenberg (1910–2002), jurist och direktör
 Rikard Uddenberg (född 1971), manusförfattare, journalist, musikvideoregissör och radiopratare

Källor

Svenska efternamn